

Кутузовка — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область

Кутузовка — селище, район імені Лазо, Хабаровський край

Кутузовка — село, Покровський район, Донецька область
 Кутузовка (Нижньосірогозький район) — колишнє село в Херсонській області.

Див. також 
 Кутузівка